Wilkes může být:

 Wilkes County – dva okresy v USA

příjmení
 Charles Wilkes (1798–1877) – americký námořní důstojník a objevitel
 Maurice Wilkes (1793–2010) – anglický informatik
 Rodney Wilkes (1925–2014) – trinidadský vzpěrač